Anuak peut désigner :
 les Anuak, une population du Soudan du Sud et de l'Éthiopie
 La zone Anuak, une zone de Éthiopie.
 l'anuak, une langue nilo-saharienne